Huejotitán es un topónimo de origen náhuatl que se traduce como En el lugar de los sauces y que puede hacer referencia a los siguiente lugares en México:

Huejotitán (Chihuahua): población del estado de Chihuahua;
Municipio de Huejotitán: uno de los municipios del estado de Chihuahua, cuya cabecera es la población anterior;
Huejotitán (Jalisco): población del estado de Jalisco.